Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) para el periodo 2014 tuvieron lugar los días 22 y 23 de octubre de 2013 y el balotaje se realizó los días 5 y 6 de noviembre del mismo año. Los cargos a escoger es la Directiva de la Federación, el Consejero Superior y los 31 Consejeros Territoriales.

La elección de la Federación de 2014 revistió especial importancia debido a que coincidió con la elección presidencial de Chile de 2013 y ante un eventual cambio de gobierno tendrá consecuencias sobre el desarrollo del movimiento estudiantil chileno por el rol que tiene la FEUC en la CONFECH. Así mismo estas elecciones coincidieron con la elección de Rector en la Universidad Católica así como el diseño de un plan de desarrollo para los próximos 5 años. 

El balotaje dio como lista vencedora a la Nueva Acción Universitaria, encabezada por Naschla Aburman, quien triunfó por 133 votos de diferencia ante la lista 1A del Movimiento Gremial. Aburman se convirtió en la segunda mujer que encabeza la FEUC.

Listas y candidatos 
 Crecer: se definen de izquierda. Encabezada por Luna Rojas.
 Nueva Acción Universitaria (NAU): se definen de centroizquierda. Encabezada por Naschla Aburman.
 Solidaridad: se definen de derecha conservadora en temas valóricos y liberal en temas políticos. Encabezada por Paula Covarrubias.
 1A: perteneciente al Movimiento Gremial de la Universidad Católica de Chile. Defiende una "universidad apolítica". Encabezada por Andrés Justiniano.
 Opción Independiente: encabezada por Javier Boncompte.
 Caridad: lista de sátira política. Encabezada por Pedro Pincheira.

Resultados

Consejeros Territoriales

Centros Estudiantiles 
31 centros de estudiantes posee la universidad, los cuales están destinados a la coordinación de las actividades de los alumnos.

Cada año se realizan votaciones para la elección de lista de centro de alumnos. El centro de alumnos de la Facultad de artes es elegido cada 2 años.

Referencias

Enlaces externos
 Resultados de la primera vuelta
 Resultados de la segunda vuelta

Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile
2013